Čtyřhra juniorek Australian Open 2017 probíhala ve druhé polovině ledna 2017. Do deblové soutěže melbournského grandslamu nastoupilo třicet dva párů hráček, splňujících kritéria juniorské kategorie. Obhájcem titulu byl rusko-slovenský pár Anna Kalinská a Tereza Mihalíková, které již v 18 letech nebyly způsobile ke startu.

Vítězem se stal třetí nasazený kanadsko-americký pár 16letých juniorek Bianca Andreescuová a Carson Branstineová, které ve finále zdolaly polskou dvojici Maja Chwalińská a Iga Świąteková po dvousetovém průběhu 6–1 a 7–6. Každá z vítězek získala premiérový grandslamový titul kariéry a do juniorského kombinovaného žebříčku ITF si připsala 270 bodů.

Nasazení párů 
  Emily Appletonová /  Jodie Anna Burrageová (čtvrtfinále)
  Olga Danilovićová /  Marta Kostyuková (2. kolo)
 ' Bianca Andreescuová /  Carson Branstineová (vítězky)
  Lee Yang /  Rebeka Masarová (2. kolo)
  Caty McNallyová /  Natasha Subhashová (semifinále)
  Baijing Linová /  Wang Si-jü (1. kolo)
  Cho I-hsuan /  Juki Naito (2. kolo)
  Lea Boškovićová /  Jelena Rybakinová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2017
Juniorský tenis v roce 2017